Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale José Luis Clerc che si è ritirato sul punteggio di 3-6 7-6 6-0 1-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 José Luis Clerc (finale, ritiro)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Peter McNamara (semifinali)

 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1982